Informatietechnologie, ook wel informatie- en communicatietechnologie genoemd
ICT Group
International Campaign for Tibet
Intracommunautaire transactie